Rammstein — німецький рок-гурт, заснований 1994 року.
 Rammstein (пісня) — пісня однойменного гурту, що входить до альбому Herzeleid (1995).
 Rammstein (альбом) — сьомий альбом однойменного гурту, що вийшов у травні 2019 року.

Див. також 
 Рамштайн-Мізенбах — місто в Німеччині, де міститься однойменна американська військова база.
 110393 Раммштайн — астероїд, названий на честь гурту Rammstein.
 Зустрічі у форматі «Рамштайн» (Ukraine Defence Contact Group).